

События 
 Захват города Сеута Омейядами. Опасность войны с Фатимидами заставляет кордовского халифа создать плацдарм на севере Африки.
 13 мая — в Кордове после отказа принять ислам казнены Архентия, дочь Умара ибн-Хафсуна, и её жених франк Валфер.
 Самора. Король Леона Альфонс IV Монах передаёт корону своему брату Рамиро II и уходит в монастырь.
 931 (Датировка «Королевских анналов») (или 932 или 933) — Конунгом Норвегии становится Эйрик Кровавая Секира. Начало борьбы между Эйриком и его единокровным братом Хаконом I.
 Успешная война Генриха Птицелова с славянским племенем вендов.
 931—935 — Папа Иоанн XI, сын Сергия III и Марозии.
 Создание независимой Сербии.
 931—932 — Хазарский царь Иосиф «низверг множество необрезанных» внутри Хазарии.
 931—946 — Император Японии Сюдзяку (923—952).
 931, апрель — 938, май — Годы Сёхё (Сёхэй) в Японии.

Скончались 
 931 (Датировка «Королевских анналов») (или 932 или 933) — Смерть Харальда Прекрасноволосого.
 Смерть Христофора, сына Романа Лакапина.
 Смерть бывшего императора Японии Тэйдзиина (Уда).

См. также